Egeris kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Egeris (Nørre Vium Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Nørre Vium Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Egeris (Egeris Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Egeris Sogn, Skive Kommune